Nachstehende Liste enthält alle bisherigen Teilnehmer am Campeonato Brasileiro de Futebol, der 1971 eingeführten landesweiten Profiliga (Stand: laufendes Spieljahr 2018 = 48 Austragungen). Der nationale Verband CBF hat die Meister aus den Wettbewerben Taça Brasil und Torneio Roberto Gomes Pedrosa erst im Dezember 2010 als solche anerkannt. Die hier vorliegende Liste berücksicht diese Wettbewerbe nicht. Die Sortierung erfolgt anhand der alphabetischen Reihenfolge der Bundesstaaten (BS) und innerhalb derselben nach alphabetischer Reihenfolge der Vereine.

In einigen Jahren wurde die landesweite Fußballmeisterschaft in Brasilien auf eine recht eigentümliche Weise ausgetragen. So nahmen beispielsweise 1979 insgesamt 94 Mannschaften im Kampf um die Meisterschaft teil, was den in nachstehender Übersichtsliste aufgeführten 94. Platz des CR Guará (DF) erklärt. Außerdem kam es in den Jahren 1987 und 2000 aufgrund von Verbandsstreitigkeiten zu Meisterschaftsrunden, in denen auch Zweit- bzw. Drittligisten mitwirken durften. Nicht alle Teilnehmer dürfen jedoch als Erstligisten gewertet werden. So war die auf 115 Mannschaften ausgedehnte Meisterschaftsrunde im Jahr 2000 in vier sogenannte Module unterteilt, die für die Erstligazugehörigkeit wie folgt anzurechnen sind: das blaue Modul mit 25 Mannschaften galt als eigentliche erste Liga, so dass dessen Teilnehmer alle als Erstligisten für 2000 gewertet werden. Zwölf davon qualifizierten sich für das Achtelfinale der Meisterschaftsendrunde. Die weiteren vier Endrundenteilnehmer wurden aus dem gelben Modul (São Caetano aus SP, der Paraná Clube aus PR und der Clube do Remo aus PA) sowie aus dem grünen und weißen Modul (Gesamtsieger: Clube Malutrom aus PR) ermittelt. Diese vier Mannschaften werden ebenfalls als Erstligisten des Jahres 2000 gewertet.

Flamengo Rio de Janeiro war bislang immer erstklassig  Es ist davon auszugehen, dass die Klubs FC Santos und FC São Paulo auch immer erstklassig gespielt hätten. Beide Klubs haben aber zusammen mit dem Corinthians São Paulo und Associação Portuguesa de Desportos die Austragung 1979 boykottiert.

Brasilien, Erste Liga
Teilnehmer